(1977-), joueur de football iranien ;
  (1947-2015), personnalité politique, député iranien ;
 Amin Aghaei (1982-), caricaturiste et illustrateur iranien ;
 Amir Aghaei (1970-), acteur iranien ;
  (1946-), acteur iranien ;
  (1944-2009), boxeur iranien ;
  (1995-), joueur de football iranien ;
  (1999-), joueur de football iranien ;
  (1974-), musicien iranien ;
  (1996-), joueuse de badminton iranienne.